Hudson ou Húdson pode se referir a:
 Henry Hudson, explorador
 Rio Hudson, rio no estado de Nova Iorque
 Baía de Hudson, baía grande em Canadá

Localidades nos Estados Unidos
 Hudson (Carolina do Norte)
 Hudson (Colorado)
 Hudson (Dakota do Sul)
 Hudson (Flórida)
 Hudson (Illinois)
 Hudson (Indiana)
 Hudson (Iowa)
 Hudson (Kansas)
 Hudson (Michigan)
 Hudson (Nova Iorque)
 Hudson (Ohio)
 Hudson (Texas)
 Hudson (Wisconsin)
 Hudson (Wyoming)

Outras localidades
 Hudson (Buenos Aires), na Argentina
 Hudson (Quebec), no Canadá

Outros
 Lockheed Hudson, aeronave 
 Hudson Motor Car Company, fabricante de veículos
 Hudson Hawk, filme americano de 1991

Desambiguações de topônimos